Dolní Dobrá Voda je název více míst:
 Dolní Dobrá Voda (Dobrá Voda u Hořic) – část obce Dobrá Voda u Hořic v okrese Jičín, též katastrální území Dolní Dobrá Voda
 Dolní Dobrá Voda (Rychnov u Jablonce nad Nisou) – osada, základní sídelní jednotka města Rychnov u Jablonce nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou